Full Circle (« cercle complet » en anglais) peut faire référence à :

Cinéma 

 , film britannique de George King sorti en 1935 ;
 , titre original du film britannico-canadien Le Cercle infernal,  réalisé par Richard Loncraine sorti en 1977 ;
 , film canadien de Donna Read sorti en 1993 ;
 , film de  et Arnon Manor sorti en 2008.

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée depuis le  sur  ;

Épisode 

 ,  de la  de  ;
 , titre original de Pacte avec le diable,  de la  de  ;

 , titre original du Grand Cercle,  de la 1 saison de Cosmos 1999 ().

Musique

Chanson 

 , chanson de Gene Clark présente sur l'album  sorti en .

Album 

 , album de Ravi Shankar sorti le  ;

 , album de Barbara Dickson sorti le  ;
 , album des Boyz II Men sorti le  ;
 , album de Creed sorti le  ;
 , album de David Benoit sorti en  ;
 , album de Deadmau5 sorti le  ;
 , album des Doors sorti le  ;
 , album de Dottie West sorti en  ;
 , album des Drowning Pool, sorti le  ;
 , album de FireHouse sorti le  ;
 , album des Hieroglyphics sorti le  ;
 , album de Holger Czukay, Jah Wobble et Jaki Liebezeit sorti en  ;
 , album d'Icehouse sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Loretta Lynn sorti le  ;
 , album de Morgan Heritage sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Pennywise sorti le  ;
 , album de Randy Travis sorti le  ;
 , album de Saga sorti en  ;
 , album de Waylon Jennings sorti en  ;
 , album de Xzibit sorti le .

Autres 

 , magazine en ligne anglophone ayant pour sujet la distribution GNU/Linux Ubuntu et ses dérivés ;
 , tire original de La Ronde des souvenirs, roman de Danielle Steel paru en 1984.

Voir aussi